Дереву́шка — небольшая деревня. Может также означать:

Топоним

Белоруссия 
Деревушка — деревня в Вировлянском сельсовете Городокского района Витебской области.
Деревушка — деревня в Холомерском сельсовете Городокского района Витебской области.

Россия 
 Деревушка — ликвидированный населённый пункт Малоустьикинского сельсовета в Мечетлинском районе Башкортостана.

Прочее 
 «Деревушка» — роман американского писателя Уильяма Фолкнера 1940 года.

Деревушка.бел - сайт подворья (Беларусь Минская область), где занимаются разведением чистопородной птицы. Там можно встретить и разнообразные породы кур ,которые удивят не только внешним видом , но и интересным окрасом яиц (зелёные , бирюзовые). Не оторвать глаз и от фазанов , которые словно из сказки прилетели. А так же много другой птицы.